Richard Ross Eyer (Santa Mônica, 6 de maio de 1945) é um ator estadunidense, irmão mais velho do também ator Robert Eyer.

Richard iniciou a carreira muito jovem e aos dez anos de idade já era um astro-mirim. É deste período seus melhores trabalhos, como em: Horas de Desespero de 1955, Sublime Tentação de 1956, Come Next Spring, também de 1956,  The Invisible Boy de 1957 e Simbad e a Princesa de 1958. Trabalhou intensamente nas décadas de 1950 e 1960, tanto no cinema quanto na televisão.

Ligações externas
 

Atores dos Estados Unidos